Бхогал — фамилия индийского происхождения.

 Бхогал, Кулдип Сингх (англ. Kuldip Singh Bhogal, 1950, Мбале, протекторат Уганда) — угандийский хоккеист (хоккей на траве), полузащитник, нападающий.
 Бхогал, Аджит Сингх (англ. Ajit Singh Bhogal, 1942, Джаландхар, Британская Индия) — угандийский хоккеист (хоккей на траве), нападающий.